Това е списък с филми, които представят стоп моушън анимация, и е разделен на четири раздела: анимационни филми, телевизионни сериали, изпълнения на живо и късометражни анимации. Този списък включва и филми, които не са изключително стоп моушън анимации.

Анимационни филми 
Това е динамичен списък и може никога да не успее да задоволи определени стандарти за пълнота.

Предстоящи

Телевизионни сериали

Изпълнения на живо

Бележити късометражни анимации

Източници